Soufrière – wulkan na wyspie Saint Vincent
 Soufrière – wulkan na Gwadelupie
 Soufrière – wulkan na wyspie Saint Lucia
 Soufrière Hills – wulkan na wyspie Montserrat
 Soufrière – miasto w Saint Lucia
 Soufrière – dystrykt w Saint Lucia
 La Soufrière – film Wernera Herzoga